Ramiro II van León (900-951), koning van León-Asturië en Galicië (931-951)
 Ramiro II van Aragón (1080-1147), koning van Aragón (1134-1137)